M*A*S*H kan hentyde til flere artikler:

M*A*S*H (tv-serie) – en Tv-serie fra 1972 – 1983.
MASH (film) – en film fra 1970.
MASH: A Novel About Three Army Doctors – en roman fra 1968.